Betrayed lautet der deutsche bzw. Originaltitel mehrerer Filmproduktionen:
 Verraten (1988), ein US-amerikanischer Thriller
 Betrayed – Verraten und verkauft, ein US-amerikanischer Actionfilm
 Betrayed – Der Preis der Wahrheit, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2008
 Betrayed (2020), norwegisches Filmdrama von Eirik Svensson aus dem Jahr 2020

Siehe auch:
 Betrayal